Глуховичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глуховичи — упразднённая деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Украина 
 Глуховичи — село в Пустомытовском районе Львовской области.